USS Estero — назва двох кораблів ВМС США.

 USS Estero (CVE-42) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Premier (D23)».
 USS Estero (AG-134) — вантажне судно типу «Camano». Збудоване для армії США, де мало назву «USA FS-275». Викуплене флотом, перейменоване на «USS Estero (AG-134)» у 1947 році. Розібране у 1960 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни